Sterneck heißen folgende geographische Objekte:

Gemeindeteile:
 Sterneck (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Sterneck (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sterneck (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Sterneck (Loßburg), Ortsteil der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Berge:
 Sterneck (Mangfallgebirge), Berg im Mangfallgebirge, Bayern

Naturschutzgebiete:
 Sterneck (Naturschutzgebiet) ist ein Naturschutzgebiet im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Sterneck ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Sterneck (1887–1943), österreichischer Opernsänger
 Kurt Sterneck (1919–1998), österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Richard Sterneck (1853–1893), österreichischer Politiker

Sterneck ist ein Namensteil folgender Personen:

 Joseph Sterneck und Ehrenstein (1775–1848), Landeshauptmann von Kärnten
 Maximilian Daublebsky von Sterneck (1829–1897), Admiral der österreichisch-ungarischen Marine
 Moritz Daublebsky-Sterneck (1912–1986), österreichischer Gerechter unter den Völkern
 Richard Freiherr Daublebsky von Sterneck zu Ehrenstein, auch Richard Sterneck (1853–1893), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Robert Daublebsky von Sterneck (1839–1910), österreichischer Geodät
 Robert Daublebsky von Sterneck der Jüngere (1871–1928), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Kap Sterneck, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Ruine Sterneck,  Burgruine im Ortsteil Sterneck der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Sternegg